Termin CC ima više značenja.

 Kubni centimetar, jedinica zapremine
 .cc, najviši Internet domen za Kokosova ostrva